Qeqertaarsunnguit bezeichnet:
 Qeqertaarsunnguit (Inselgruppe, bei Qeqertaq), Inselgruppe im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaarsunnguit (Inselgruppe, Qiasup Sullua), Inselgruppe im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaarsunnguit (Inselgruppe, Imartuneq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaarsunnguit (Inselgruppe, Qerrullip Qeqertaa), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaarsunnguit (Inselgruppe, Uperniviup Qeqertaa), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaarsunnguit (Inselgruppe, Uummannaq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland